Sadove puede referirse a:

Sadove, localidad del Raión de Artsyz en el óblast de Odesa (Ucrania).
Sadove, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Sadove, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Sadove, localidad del Raión de Tatarbunary en el óblast de Odesa (Ucrania).